Gawrilin ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Gawrilin (* 1978), kasachischer Eishockeyspieler
 Maxim Gawrilin (* 1981), russischer Fußballschiedsrichterassistent
 Waleri Alexandrowitsch Gawrilin (1939–1999), russischer Komponist